Кантон Гриньян () — один из 19 кантонов департамента Дром, региона Овернь — Рона — Альпы, Франция. INSEE код кантона — 2606. Полностью находится в округе Ньон. Согласно переписи 2012 года население составляло  человек.

История 
Кантон Гриньян был создан в 1801 году. По закону от 17 мая 2013 и декрету от 14 февраля 2014 года количество кантонов в департаменте Дром уменьшилось с 36 до 19. Новое территориальное деление департаментов на кантоны вступило в силу во время выборов 2015 года. В ходе реформы количество коммун в Гриньяне увеличилось с 13 до 21.

Население 
Согласно переписи 2012 года (считается население коммун, которые в 2015 году были включены в кантон) население Гриньяна составляло  человек. Из них 24,5 % были младше 20 лет, 17,8 % — старше 65. 20,2 % имеет высшее образование. Безработица — 11,9 %. Экономически активное население (старше 15 лет) —  человек.

Экономика 
Распределение населения по сферам занятости в кантоне: 4,5 % — сельскохозяйственные работники, 9,5 % — ремесленники, торговцы, руководители предприятий, 12,0 % — работники интеллектуальной сферы, 26,5 % — работники среднего звена, 22,8 % — административные и государственные служащие и 24,8 % — рабочие.

Коммуны кантона 
C 2015 года в кантон входят 21 коммуна, административный центр находится в коммуне Роман-сюр-Изер.

Примечания 

Кантоны департамента Дром